Aiaccia ima više značenja:
 Aiaccia, Firenze
 Aiaccia, Livorno